Maarsen ist der Familienname von:

 Isaac Maarsen (1892–1943), niederländischer Rabbiner
 Jacqueline van Maarsen (* 1929), niederländische Autorin